Стероп ( — блестящий) — один из киклопов.
Стероп (иногда Asteropes, что значит по-гречески молния) был младшим из трех киклопов, сыном Урана и Геи. Как и его братья, он работал в кузнице Гефеста внутри Этны.

В сочинениях древнегреческого поэта Нонна Стероп и Бронт упоминаются среди участников индийского похода Диониса..

Стероп убит сыном Зевса Аполлоном.

Литература 
 Словарь античной мифологии

Примечания 

Персонажи по алфавиту
Мифические существа в древнегреческой мифологии
Циклопы